Nederlands persoon
 Bert Vlaardingerbroek, darter
 Eva Vlaardingerbroek, politiek commentator
 Hans Vlaardingerbroek, auteur
 Johannes Vlaardingerbroek, theoloog
 Kees Vlaardingerbroek, musicoloog

Achternaam